Zamach w Bangkoku (2012)
 Zamach w Bangkoku (2015)